Octavius steht für:

 Octavius, römischer Gentilname, siehe Octavier
 Octavius (Schiff), legendäres Geisterschiff